Pestepidemie in Marseille (1347) - onderdeel van de Zwarte Dood
 Pestepidemie in Marseille (1720) - laatste grootschalige epidemie in West-Europa